Między brzegami (film)
 Między brzegami (zbiór opowiadań)